Николай Цанков е български зоолог, херпетолог, доцент.

Биография 
Роден е на 7 април 1977 г. През 2001 г. завършва Биологическия факултет на Софийския университет. Работи като херпетолог в Националния природонаучен музей в София и в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките. Ръководи школа по херпетология в музея.

Загива в автомобилна катастрофа на 22 юни 2016 г. на автомагистралата Александруполи – Черномен по време на пътуване с научна цел заедно с Андрей Стоянов и Добрин Добрев.

Научна дейност 
Научните му интереси са в областта на систематиката, биологията и разпространението на четирите семейства гущери от българската херпетофауна (Lacertidae, Scincidae, Anguidae, Gekkonidae), както и на останалите представители от херпетофауната в България. Занимава се с произхода и формирането на съвременната българска и балканска херпетофауна, експерименталната междувидова и вътревидова хибридизация при близко родствени видове, морфологични изменения свързани с условията на средата при различните видове земноводни и влечуги. През сравнително кратката си, но изключително интензивна научна дейност, Н. Цанков изведе българската херпетология от застоя, в който беше изпаднала след изследванията на Владимир Бешков. Наред с Андрей Стоянов, Борислав Наумов и други херпетолози, я нареди до най-напредналите зоологични дисциплини на Балканите и в Европа. Част от тези трудове са:
 Dufresnes, C., A. Brelsford, J. Crnobrnja Isailović, N. Tzankov, P. Lymberakis, N. Perrin. 2015. Timeframe of speciation inferred from secondary contact zones in the European tree frog radiation (Hyla arborea group). BMC Evolutionary Biology, 15:155 DOI: 10.1186/s12862-015-0385-2 ISSN 1471 – 2148.
 Grozdanov A., N. Tsankov (accepted) Analysis and comparison of sexual size dimorphism in two lacertid species in Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural Science, [ISSN 1310 – 0351]
 Grozdanov A., N. Tsankov, C. Andres, S. Popova (accepted) Microhabitat use in Lacerta agilis chersonensis (Squamata: Lacertidae). – Bulgarian Journal of Agricultural Science, ISSN 1310 – 0351
 Grozdanov A., N. Tzankov. 2014. Analysis and comparison of sexual size dimorphism in two lacertid species in Bulgaria. – Bulgarian Journal of Agricultural Science, Supplement 1: 139 – 142.
 Grozdanov, A., N. Tzankov, D. Peshev. (in press). Thermal ecology of the lowland subspecies of Sand lizard Lacerta agilis chersonensis Adrejowski, 1832 (Squamata: Lacertidae) in Bulgaria. Младежка научна конференция „Климентови дни“, постер.
 Grozdanov, A., N. Tzankov. 2013. Analysis and comparison of sexual size dimorphism in two lacertid lizards in Bulgaria. International Conference „Bioscience – development and new opportunities“ – Kliment’s days, Faculty of Biology, Sofia University „St. Kliment Ohridski“, 20th – 22nd November 2013.
 Ivanchev, I. E., N. D. Tzankov. 2013. Activities for tortoises’ conservation in Bulgaria. International workshop on the management and restoration of Hermann’s tortoise populations and habitats – Abstracts, Le Luc-en-Provence (France), 18, 19 & 20 septembre 2013: 34.
 Jablonski, D., G. Džukić, D. Jandzik, D. Jelić, K. Ljubisavljević, P. Mikulíček, J. Moravec, N. Tzankov, V. Gvoždík. 2013. Mitochondrial DNA diversity and haplotype distribution of slow worms (Anguis spp.) in the Balkans. 91 – 92. In: Bryja, J., Z. Řekáh & J. Zukal (Eds.): Zoloogické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 283 pp. ISBN 978-80-87189-14-6
 Lukanov S., N. Tzankov, D. Simeonovska-Nikolova. A comparative study of the mating call of the marsh frog Pelophylax ridibundus (Pallas 1771) in Bulgaria. – Annual Zoological Congress of „Grigore Antipa“ Museum, 22 – 23 ноември 2012, book of abstracts, 181. ISBN 978-606-92462-7-6
 Lukanov, S., D. Simeonovska-Nikolova, N. Tzankov 2014. Effects of traffic noise on the locomotion activity and vocalization of the marsh frog, Pelophylax ridibundus. – North-western Journal of Zoology 10(2): 359 – 364. ISSN: 1584 – 9074 IF: 0.706
 Lukanov, S., D. Simeonovska-Nikolova, N. Tzankov. 2011. Habitat distribution and vocal activity of the marsh frog (Pelophylax ridibundus), the European green toad (Pseudepidalea viridis) and the eastern spadfoot (Pelobates syriacus) (Anura: Ranidae, Bufonidae, Pelobatidae) in the protected area of Rupite. – Science & Technologies, Natural & Mathematical science, Stara Zagora, 1(3): 16 – 20. ISSN 1314 – 4111
 Lukanov, S., N. Tzankov (in press) Biology, age and normal development of the Balkan-Anatolian crested newt (Triturus ivanbureschi Arntzen and Wielstra, 2013) from Sofia district. North-Western Journal of Zoology,
 Lukanov, S., N. Tzankov, D. Simeonovska-Nikolova 2014. Inter-population study of the mating call of the marsh frog Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) in Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 66(2): 209 – 216.
 Lukanova, S., N. Tzankov, D. Simeonovska-Nikolova (accepted) A comparative study of the mating call of Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) and Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) from syntopic and allotopic populations. – Journal of natural history, Published online: 08 Aug 2013, DOI: 10.1080/00222933.2013.791942 [IF(2012)= 0.778], ISSN 0022 – 2933 (Print), 1464 – 5262 (Online)
 Milchev, B., D. Chobanov & N. Tzankov. 2011. The diet of a Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina family in Southeast Bulgaria. – Acrocephalus, 31(145/146): 143 – 145. ISSN 0351 – 2851
 Natchev N., N. Tzankov, R. Gemel. 2011. Green frog invasion in the Black Sea: habitat ecology of the Pelophylax esculentus complex (Anura, Amphibia) population in the region of Shablenska Tuzla lagoon in Bulgaria. – Herpetology Notes, 4: 347 – 351. ISSN 2071 – 5773
 Natchev N., Y. Kornilev, G. Popgeorgiev, Tzankov N. 2013. Considerations on the potential conflicts between some invasive American aquatic turtles and native Emys orbicularis – analysis of the feeding behaviour. 4th ESENIAS (South and East European Network on Invasive Alien Species) workshop: International Workshop on IAS in Agricultural and Non-Agricultural Areas in ESENIAS Region, 16 – 17 декември 2013, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey, 18.
 Natchev, N., D. Jablonski, G. Dashev, T. Koynova, D. Zahariev, N. Tzankov. 2015. A yellow-bellied specimen of the fire-bellied toad (Bombina bombina, Linnaeus, 1761) indicates the highest proven habitat of the species in Bulgaria. Herpetology notes, 8: 379 – 384
 Natchev, N., N. Tzankov, I. Werneburg, E. Heiss. 2015. Feeding behaviour in a ‘basal’ tortoise provides insights on the transitional feeding mode at the dawn of modern land turtle evolution.
 Natchev, N., N. Tzankov, V. Vergilov, S. Kummer, S. Handschuh. 2015. A highly specialised pivot joint in the neck of a minute lizard: functional morphology of the cranio-cervical complex of Ablepharus kitaibelii. – Contribution to Zoology, 84(1): 13 – 23.
 Naumov, B., N. Tzankov, G. Popgeorgiev, A. Stoyanov, Y. Kornilev 2011. The Dice snake (Natrix tessellata) in Bulgaria: a contribution to the morphology and chorology. – Mertensiella, 18: 288 – 298. ISSN 0934 – 6643 ISBN 978-3-9812565-4-3
 Popgeorgiev G., N. Tzankov, Y.V. Kornilev, B. Naumov, A. Stojanov 2014. Amphibians and Reptiles in Ponor Special Protection Area (Natura 2000), western Bulgaria: species diversity, distribution and conservation. – Acta zoologica bulgarica, Supplement 5: 85 – 96.
 Popgeorgiev G., N. Tzankov, Y.V. Kornilev, D. Plachiyski, B. Naumov, A. Stojanov 2014. Changes in agri-environmental practices pose a threat to the herpetofauna: a case study from Besaparski Ridove Special Protection Area (Natura 2000), southern Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, Supplement 5: 157 – 169.
 Popgeorgiev, G. S., N. D. Tzankov. 2013. The effects of fires of different ages on the demographic structure of a population of Hermann’s (Testudo hermanni boettgeri Mojsisovics, 1889) and Spur-thighed (Testudo graeca ibera Pallas, 1814) tortoises in Eastern Rhodopes Mountains, Bulgaria. International workshop on the management and restoration of Hermann’s tortoise populations and habitats –Abstracts, Le Luc-en-Provence (France), 18, 19 & 20 septembre 2013: 10.
 Slavchev М., N. Tzankov, G. Popgeorgiev. Species diversity in relation to habitats diversity. –Youth Scientific Conference „Kliment’s days“ 22 – 23 ноември 2012, [Младежка научна конференция „Климентови дни“ 22 – 23 ноември 2012, сборник статии, книжка трета]: 20. ISSN: 1314 – 4960
 Slavchev, M., N. Tzankov, G. Popgeorgiev. 2014. Impact of fires on spatial distribution patterns of the Hermann’s Tortoise (Testudo hermanni) in a heavily affected area in Bulgaria. – Bulgarian Journal of Agricultural Science, Supplement 1: 135 – 138.
 Slavchev, M., N. Tzankov, G. Popgeorgiev. 2014. Impact of fires on spatial distribution patterns of the Hermann’s Tortoise (Testudo hermanni) in a heavily affected area in Bulgaria. – Bulgarian Journal of Agricultural Science, Supplement 1: 135 – 138. ISSN: 1310 – 0351, IF: 0.190
 Stoyanov, A., N. Tzankov, B. Naumov 2011. Die Amphiben und Reptilien Bulgariens. Chimaira, Frankfurt am Main, 392 p. ISSN 1613 – 2327, ISBN 978-3-89973-464-5
 Telenchev, I., D. Simeonovska-Nikolova, N. Natchev, N. Tzankov. 2015. A preliminary study on the habitat selection of European glass lizard, Pseudopus apodus in southeast Bulgaria. Annuaire de l’Université de Sofia „St. Kliment Ohridski“, livre 1 – zoology, 100(4): 280 – 290.
 Tzankov N., G. Popgeorgiev, Y. Kornilev, N. Natchev. 2013. Predicting potential invasive species in Bulgaria using GIS – key study on aquatic turtles. 4th ESENIAS (South and East European Network on Invasive Alien Species) workshop: International Workshop on IAS in Agricultural and Non-Agricultural Areas in ESENIAS Region, 16 – 17 декември 2013, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey, 22.
 Tzankov, N. D., G. S. Popgeorgiev, A. P. Grozdanov. 2013. Spatial niche segregation among three Lacertid taxa living in close proximity in Bulgaria. 17th European Congress of Herpetology, Programm & Abstracts, Veszprém (Hungary), 22 – 27 август 2013: 300.
 Tzankov, N. D., G. S. Popgeorgiev. 2013. Present situation and conservation measures for Hermann’s (Testudo hermanni boettgeri Mojsisovics, 1889) and Spur-thighed (Testudo graeca ibera Pallas, 1814) tortoises in Bulgaria. International workshop on the management and restoration of Hermann’s tortoise populations and habitats – Abstracts, Le Luc-en-Provence (France), 18, 19 & 20 septembre 2013: 23.
 Tzankov, N., A. Grozdanov, D. Peshev, A. Vasilev. 2011. Vertical distribution of the amphibians and reptiles in Rilska river basin (Rila Mt., Soutwest Bulgaria). – Annuaire de l’Université de Sofia „St. Kliment Ohridski“, livre 1 – zoology, 99: 103 – 110. ISSN 0204 – 9902
 Tzankov, N., B. Milchev 2014. First report of Tortoises (Testudines: Testudinidae: Testudo spp.) as prey of three bird species in Bulgaria and the implications for reintroduction programs. – Herpetozoa, 26(3/4): 174 – 177.
 Tzankov, N., G. Popgeorgiev, Y. Kornilev, B. Petrov, S. Zidarova, T. Stefanov. 2015. Sofia. 179 – 206 p. In: J. Kelcey (Ed.), Vertebrates and Invertebrates of European Cities: Selected Non-Avian Fauna. Springer, New York, Heidelberg, Dordrecht, London, 700 p. eBook ISBN 978-1-4939-1698-6; Hardcover ISBN 978-1-4939-1698-6
 Tzankov, N., G. Popgeorgiev, Y. Kornilev, N. Natchev, A. Stoyanov, B. Naumov, I. Ivanchev. 2015. First survey on the invasive Pond slider (Trachemys scripta) in Bulgaria: historic development and current situation. HYLA – Herpetological bulletin, 1: 18 – 27.
 Tzankov, N., G. Popgeorgiev. Bulgaria. In: Heatwole H., Wilkinson J. W. (eds.): Amphibian Biology Volume 11, Chapter 51: Status of Conservation and Decline of Amphibians: Eastern Hemisphere Part 4: Southern Europe and Turkey. Pelagic Publishing, Plymouth, 2014: 172 p. ISBN 978-1-907807-53-4
 Vergilov, V., N. Tzankov 2014. Influence of environmental factors over the external morphology of the snake-eyed skink Ablepharus kitaibelii (Reptilia: Scincidae). – Acta zoological bulgarica, 66(2): 217 – 224.
 Wielstra, B., Crnobrnja-Isailović J., Litvinchuk S.N., Reijnen B., Skidmore A.K., Sotiropoulos K., Toxopeus A.G., Tzankov N., Vukov T., Arntzen J.W. 2013. Tracing glacial refugia of Triturus newts based on mitochondrial DNA phylogeography and species distribution modeling. – Frontier in zoology, 10: 13, ISSN: 1742 – 9994
 Wielstra, B., S.N. Litvinchuk, B. Naumov, N. Tzankov, J.W. Arntzen 2013. A revised taxonomy of crested newts in the Triturus karelinii group (Amphibia: Caudata: Salamandridae), with the description of a new species. – Zootaxa, 3682(3): 441 – 453, ISSN 1175 – 5326 (Print Edition) & ISSN 1175 – 5334 (Online Edition)
 Андонов, К., Н. Цанков. 2013. Пространствени ниши и заплахи при земноводни и влечуги в югозападен Пирин. Студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 1 март 2013, сборник с резюмета: 29 – 30. ISBN 978-954-577-668-7
 Вергилов, В., Н. Цанков, Г. Христов. Данни за биоогията и екологията на късокракия гущер (Ablepharus kitaibelii) в България. Студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 1 март 2013, сборник с резюта: 30 – 31. ISBN 978-954-577-668-7
 Дюгмеджиев, А., А. Стоянов, Н. Цанков. 2013. Някои аспекти от екологията и биологията на женските усойници (Vipera berus bonsiensis) на Витоша. Студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 1 март 2013, сборник с резюта: 27 – 28. ISBN 978-954-577-668-7
 Попова, С., Н. Цанков, А. Грозданов. 2013. Тенденции в промяната на площите на пригодните местообитания на ливадния Lacerta agilis chersonensis в Софийската котловина. Студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 1 март 2013, сборник с резюта: 26 – 27. ISBN 978-954-577-668-7
 Цанков Н. (под печат). „Живот между водата и сушата“. 153 – 160. В: А. Попов (ред.), „Природното богатство на Витоша“. Дирекция на Природен парк Витоша, София
 Цанков, Н. Д., Г. С. Попгеоргиев, Б. Я. Наумов, А. Й. Стоянов, Ю. В. Корнилев, Б. П. Петров, А. В. Дюгмеджиев, В. С. Вергилов, Р. Д. Драганова, С. П. Луканов, А. Е. Вестерстрьом. Определител на земноводните и влечугите в природен парк Витоша. Дирекция на Природен парк Витоша, София, 2014, 248 с. ISBN 978-954-92829-7-9
 Цанков, Н., Г. Попгеоргиев. 2011. Земноводните и влечугите в Източните Родопи. Ю. Корнилев (ред.). Издателство Ето, София, 64 с. ISBN 978-954-9859-53-9

Източници

Външни препратки 
 

Български зоолози
Жертви на пътнотранспортни произшествия в Гърция